Ether steht für:
 Ether, eine Gruppe organischer Verbindungen
 Ether, eine Kryptowährung, siehe Ethereum#Ether
 Ether (EP), eine EP von Mark Morton
 Äther (Physik), hypothetische Substanz, die als Medium für die Ausbreitung von Licht postuliert wurde
 Trivialname für Diethylether

Siehe auch:
 Äther
 Etter